Fagara es un género de plantas con flores de la familia Rutaceae. Contienen alcaloides de actividad cardíaca.

Especies 
 Fagara externa, Skottsb.
 Fagara hiemalis, Tembetari, Cuentrillo, Teta de perro.
 Fagara mayu, (Berth. ex Savi) Engl.
 Fagara mezoneurospinosa, Ake Assi
 Fagara rhoifolia (Lam.) Engl. tembetarí
   Fagara monophylla

Enlaces externos 

Fagara

en:Fagara